Кубок Узбекистана по футболу 1997 года — футбольный турнир, в котором участвовали 40 профессиональных клубов.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с предварительного раунда. Финальный матч состоялся 25 ноября 1997 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ташкентским «Пахтакором» и ферганским «Нефтчи». Обладателем Кубка во 2-й раз стал «Пахтакор».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 1997 году
1997